

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (130) Elektra est la dénomination internationale de (130) Électre, un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Electra est un genre d'animaux bryozoaires.
 Electra est un synonyme de Peponocephala, un genre de cétacés dont la seule espèce connue est le Dauphin d'Électre (Peponocephala electra, anciennement Electra electra).
 Le mot electra est utilisé comme épithète spécifique pour nommer plusieurs espèces animales. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Informatique 
 Elektra est un  projet de centralisation des fichiers de configuration sous Linux.
 Elektra est un moteur de rendu HTML des versions 4 et 6 du navigateur web Opera.

Culture et société

Aviation 
 Lockheed L-12 Electra Junior est un bimoteur du constructeur aéronautique américain Lockheed.
 Lockheed L-188 Electra est un quadriturbopropulseur du constructeur aéronautique américain Lockheed.

Art contemporain 
 Elektra est un festival d'arts numériques qui a lieu à Montréal depuis 1999.

Cinéma 
 
 Elektra, un film produit par James Stuart Blackton, sorti en 1910 ;
 Electra, un film de Julian Grant, sorti en 1996 ;
 Elektra, un film américain de Rob S. Bowman, sorti en 2005 ;
 Elektra, un film indien réalisé par Shyamaprasad, sorti en 2010.
 Elektra est une ninja d'origine grecque, héroïne de Marvel Comics et de films.
 Électra est une super-vilaine de DC comics, ennemie de Superman.

Entreprises et produits 
 Electra est la compagnie des eaux et d'électricité du Cap-Vert.
 L'Electra Glide est une motocyclette de la marque Harley-Davidson.

Monuments 
 L'Electra est le plus haut immeuble résidentiel de San Diego (Californie, États-Unis).

Musique 
 Elektra est un opéra de Richard Strauss, créé en 1909.
 Elektra est un groupe féminin islandais, créé en 2009.
 Elektra est un festival annuel d'arts numériques et de musique électronique à Montréal, depuis 1999.
 Elektra Entertainment Group est une maison de disques américaine.
 Electra Heart est le second album studio de la chanteuse britannique Marina and the Diamonds, sorti en 2012.

Anthroponyme

Patronyme 

 Carmen Electra, une actrice et chanteuse américaine ;
 Justine Electra, une chanteuse d'origine australienne.

Pseudonyme 

 Ellektra (1988-), une chanteuse belge flamande.

Toponyme 

 Electra, un lieu-dit de la commune de Westerkwartier (Pays-Bas) ;
 le lac Electra, un lac de barrage dans l'État du Colorado (États-Unis) ;
 le , un sommet de plus de  situé immédiatement à l'ouest du , dans la  (terre Victoria, Antarctique).

Voir aussi 
 Electrabel, une société belge possédée à 100 % par Engie (groupe industriel énergétique français).

Notes et références